Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Belus Prajoux 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Carlos Kirmayr /  Belus Prajoux (finale)

 Jürgen Fassbender /  Buster Mottram (quarti di finale)
 Richard Lewis /  Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1978